Incirrina è un sottordine di molluschi cefalopodi.

Famiglie 
 Famiglia Alloposidae Verrill, 1881
 Famiglia Amphitretidae Hoyle, 1886
 Famiglia Argonautidae Tryon, 1879
 Famiglia Bolitaenidae Chun, 1911
 Famiglia Idioctopodidae Taki, 1962
 Famiglia Octopodidae D'Orbigny, 1839-1842 in Férussac & D'Orbigny, 1834-1848
 Famiglia Ocythoidae Gray, 1849
 Famiglia Tremoctopodidae Tryon, 1879
 Famiglia Vitreledonellidae Robson, 1932

Collegamenti esterni 

Coleoidea